Turniej o Brązowy Kask 1980 – zawody żużlowe, organizowane przez Polski Związek Motorowy dla zawodników do 19. roku życia. W sezonie 1980 rozegrano dwa turnieje półfinałowe oraz finał.

Finał 
 25 września 1980 r. (czwartek), Opole

Bibliografia 
 

1980
1980 w sporcie żużlowym
1980 w polskim sporcie